Ри́чард Ке́ннет Бра́ммит (, 22 мая 1937 — 18 сентября 2013) — британский ботаник-систематик, специалист по ботанической номенклатуре и по флоре Центральной Африки.

Биография 
Родился в Ливерпуле, первоначально собирался изучать медицину в Эдинбургском университете, однако в последний момент решил изучать ботанику в Ливерпульском университете. В качестве диссертации доктора философии под руководством Вернона Хейвуда подготовил работу, посвящённую роду , которую защитил в 1963 году.

Работал на Министерство заокеанского развития Великобритании, принимал участие в подготовке монографии Flora Zambesiaca в Африканском отделении Гербария Кью. С 1968 года Браммит был научным сотрудником Гербария Кью.

В 1991 году Браммит был удостоен Медали Кью за вклад в Международный кодекс ботанической номенклатуры и Сводку родов растений Кью. На протяжении 36 лет (с 1975 по 2011) он был секретарём Комитета по сосудистым растениям, участвовал в шести Международный ботанических конгрессах (1975—2005).

Браммит преподавал ботаническую номенклатуру в Эдинбургском и Редингском университетах. Неоднократно путешествовал в Африку, в 1970 году впервые посетил Малави.

С 1968 года Браммит был женат на Хилари Кроуфорд, в 1988 году скончавшейся.

Умер 18 сентября 2013 года после продолжительной болезни.

Некоторые научные работы

Виды, названные именем Р. Браммита

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники XX века
Ботаники XXI века